Pouille kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pouillé, Loir-et-Cher, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Pouillé, Vienne, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Pouillé, Vendée, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire,